Ел Ребозо има више значења:

 Ел Ребозо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ребозо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику